10/9 kan syfta på:

 10 september
 9 oktober (amerikanskt datumformat)